Bodrum (district)
Bodrum (stad)